Sernowe (ukrainisch ; russische Entsprechung /Sernowoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Dschankoj, siehe Sernowe (Dschankoj)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Krasnohwardijske, siehe Sernowe (Krasnohwardijske)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Saky, siehe Sernowe (Saky)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Sernowe (Henitschesk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Telmanowe, siehe Sernowe (Telmanowe)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Sernowe (Melitopol)

 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Charkiw, siehe Sernowe (Charkiw)
 Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Starobeschewe, siehe Sernowe (Starobeschewe)